Та́йлер Джеймс Уи́льямс (; 9 октября 1992, округ Уэстчестер, штат Нью-Йорк, США) — американский актёр, известный по роли Криса Рока в сериале-ситкоме «Все ненавидят Криса».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Рэперы из штата Нью-Йорк